Porto Murtinho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porto Murtinho (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Porto Murtinho (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar